Seznam državnih himen.

Državna himna